Guiniguada se puede dirigir a los siguientes artículos:

Lugares 
 Barranco Guiniguada, accidente geográfico situado en Gran Canaria.
 Teatro Guiniguada.

Medios de comunicación 
 Radio Guiniguada, una emisora de radio local grancanaria.